Флаг Ле́нинска-Кузне́цкого района — официальный символ Ленинска-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 января 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1787.

Описание 
«Флаг Ленинск-Кузнецкого района представляет собой прямоугольное, с отношением ширины к длине 2:3, полотнище, разделённое на две равные красные части отходящим от древка жёлтым треугольником (площадь которого равна совокупной площади красных частей); вдоль свободного края полотнища расположена жёлтая полоса (в 2/9 полотнища), разделённая двумя косыми зелёными треугольниками. Посередине жёлтого треугольника — чёрное, с серыми контурами, изображение ласточки. Острия трёх треугольников сходятся посередине внутреннего края жёлтой полосы. Основания зелёных треугольников прилегают к свободному краю; их углы, обращённые вверх и вниз, упираются в углы полотнища. При этом прямые, которыми образованы равные стороны жёлтого треугольника, при пересечении жёлтой полосы образуют стороны зелёных треугольников, которыми они обращены друг к другу».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба района. Располагаясь в юго-западной части Кемеровской области, Ленинск-Кузнецкий район относится к степным районам. Земля является основным богатством местных жителей — на плодородии земельных угодий основана современная экономика района.

Жёлтые и зелёные треугольники подчёркивают сельскохозяйственную направленность района, напоминая вид полей с высоты птичьего полёта.

Ласточка — символ весны, новой жизни, обновления также усиливает сельскохозяйственную символику района, и символизирует лучшие качества жителей района — трудолюбие, добросовестность, терпение. Ленинск-Кузнецкий район традиционно занимает одно из ведущих мест среди районов Кемеровской области по объёму и уровню основных видов продукции сельскохозяйственного производства. Район неоднократно становился победителем Всесоюзного социалистического соревнования и награждался Почётными грамотами и переходящими Красными знамёнами Совета Министров СССР.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике — символ почёта, уважения, интеллекта, стабильности.

Красный цвет — символ труда, мужества, красоты, праздника, также аллегорически указывает на название района.

Зелёный цвет — символ природы, весны, роста, здоровья.

Чёрный цвет символизирует мудрость, покой, постоянство.

Примечания 

Ленинск-Кузнецкий район